Медведевцы — название населённых пунктов на Украине:

 Медведевцы — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Медведевцы — село в Бучачском районе Тернопольской области.